Le mot emprise peut faire référence aux acceptions suivantes :

Terminologie 

Dans le langage courant, emprise désigne au sens propre le fait de serrer très fort un objet ou un être vivant pour le câliner ou pour l'immobiliser voire l'étouffer ou l'écraser. En psychanalyse, la pulsion d'emprise est d'abord une pulsion non sexuelle capable de s'unir secondairement à la pulsion sexuelle. En psychologie sociale, le terme désigne le déploiement de violences conjugales ou de manipulations mentales (sectes).

Dans l'industrie, le bâtiment ou les travaux publics, lemprise d'un ouvrage est la surface au sol occupée par un ouvrage. 
Par exemple, l’emprise d’une route est la surface du terrain occupé par la route et toutes les dépendances indispensables à sa tenue ainsi que l’ensemble des espaces ou voies nécessaires à son entretien ou à son exploitation.

En droit administratif, l’emprise est le fait pour l'administration de déposséder un particulier d'un bien immobilier, légalement ou illégalement, à titre temporaire ou définitif, à son profit ou au profit d'un tiers.

Cinéma 

 L'Emprise (film, 1924) est un film français réalisé par Henri Diamant-Berger, sorti en 1924 ;
 L'Emprise (film, 1934) (Of Human Bondage) est un film américain réalisé par John Cromwell, sorti en 1934 ;
 L'Emprise (film, 1946) (Of Human Bondage) est un film d'Edmund Goulding, remake du film de John Cromwell, sorti en 1946 ;
 L'Emprise (film, 1948) (The Hunted) est un film américain réalisé par Jack Bernhard, sorti en 1948 ;
 L'Emprise (film, 1982) (The Entity) est un film canadien réalisé par Sidney J. Furie, sorti en 1982 ;
 Emprise (film) (Frailty) est un film américain réalisé par Bill Paxton, sorti en 2001 ;
 Sous emprise, film français réalisé par David M. Rosenthal et sorti en 2022.

Télévision 
 L'Emprise (téléfilm) est un téléfilm biographique français diffusé en 2015, sur le thème de la violence conjugale.

Musique 
L'emprise est le  de Mylène Farmer sorti en 2022.

Livres
Marc Endeweld#Ouvrages

Roman 
 Emprise (roman) est un roman de Louis Bromfield ;
 L'Emprise (roman, 1979) est un roman de Gaétan Brulotte publié en 1979 ;
 L'Emprise (roman, 2014) est un roman de Marc Dugain publié en 2014.

Bande dessinée 
 L'Emprise (bande dessinée) est une bande dessinée scénarisée par Serge Le Tendre et Régis Loisel, dessinée par David Etien, publiée en 2017 et faisant partie de la série La Quête de l'oiseau du temps.

Homonymie de titre